Брен може да се односи на следеће:
Брен (поглавар) (), галски митски поглавар који је водио пљачку на Рим
Брен (Атлантска Лоара) (), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара
Брен (Горња Марна) (), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
Брен (Дром) (), насељено место у Француској, у департману Дром
Брен (Ен) (), насељено место у Француској, у департману Ен
Брен (Златна обала) (), насељено место у Француској, у департману Златна обала
Брен (Оаза) (), насељено место у Француској, у департману Оаза
Брен (Тарн) (), насељено место у Француској, у департману Тарн
Брен (Армансон), река у Француској